Wierzchlas ist der Name folgender Orte:

 Wierzchlas (Mieszkowice), deutsch Falkenwalde, Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Wierzchlas (Tucholski), Ortsteil in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, siehe Gmina Cekcyn
 Wierzchlas (Powiat Wieluński), deutsch (1943–1945) Hohenplan, Ort und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź